Țaga steht für:

 Țaga (Cluj), eine Gemeinde im rumänischen Kreis Cluj

Țaga ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolae Țaga (* 1967), rumänischer Ruderer